

Нурлижол — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Нурлижол — село, Сариагаський район, Туркестанська область